Ciò che è pertinente alla Bulgaria
 Appartenente al gruppo etnico dei Bulgari
 Lingua bulgara
 Bulgaro – uno dei quattro storici allievi di Irnerio

Altri progetti